Bellou ist die Bezeichnung mehrerer Orte in Frankreich:

 Bellou, ehemalige Gemeinde im Département Calvados

mit Namenszusatz:
 Bellou-en-Houlme, Gemeinde im Département Orne
 Bellou-le-Trichard, Gemeinde im Département Orne
 Bellou-sur-Huisne, Gemeinde im Département Orne

Bellou ist auch der Nachname von
 Sotiria Bellou (1921–1997), griechische Sängerin